Benfey ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Benfey (1830–1903), deutsche Komponistin und Schriftstellerin
 Bruno Benfey (1891–1962), deutscher Pastor
 Christopher E. G. Benfey (* 1954), amerikanischer Literaturkritiker
 Heinrich Meyer-Benfey (1869–1945), deutscher Philologe

 Julius Benfey (1836–1900), deutscher Jurist und Bankdirektor
 Otto Theodor Benfey (* 1925), amerikanischer Chemiker
 Rudolf Benfey (1820/21–1891), deutscher Schriftsteller
 Theodor Benfey (1809–1881), deutscher Orientalist und Sprachforscher